У 1991 році відбувся перший та єдиний розіграш Кубку СРСР. Це був наймасовіший з кубкових турнірів: брало участь 64 команди з усіх ліг.

У першому відбірковому раунді боролися 40 колективів з першої і другої ліг, розбиті на 8 зон. Переможцями турнірів стали: «Енергія» (Воронеж), «Русь» (Москва), «Фортуна» (Огре), «Дебют» (Харків), «Зірка» (Загорськ), «Сибірячка» (Красноярськ), «Седін-Шисс» (Краснодар) та «Луїс» (Сімферополь).

Перший відбірковий раунд

Група 1

Другий відбірковий раунд

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Матчі

Відбірковий раунд

Турнірна сітка 

 матч «Сибірячка» (Красноярськ)-«Надія» (Могильов) відбувся 7 серпня 1991 року в Грозному.

Фінальний матч

Посилання 
 Soviet Union - List of Women Cup Finals  - RSSSF 
 Soviet Union 1991 Women  - RSSSF 

Футбольні змагання в СРСР
1991 у жіночому футболі